Olivér György Dely (1927-2003), herpétologiste hongrois ;
 Péter Dely (1934-2012), joueur d'échecs hongrois ;
 Armando Dely Valdés (1964-2004), joueur puis entraîneur panaméen de football ;
 Jorge Dely Valdés (1967), joueur panaméen de football ;
 Julio Dely Valdés (1967), joueur panaméen de football ;
 Renaud Dély (1969), journaliste français.
 Arnaud Dely (1997), athlète belge.